La Galería de arte de Leópolis (hasta el día 4 de febrero del año 1998 «Galería de cuadros de Leópolis») está situada en la calle Stefanika, al lado de biblioteca de Stefanik. Los fondos de la galería contienen más de 50 mil artículos.

Historia 

La decisión crear la Galería de arte de Leópolis fue del Municipio en el año 1897 y en el año 1902, la galería ya había tenido bastantes pinturas de los pintores de Leópolis. A principios de 1907, la ciudad había comprado una colección de los pintores euro occidentales, que habían tenido famosos en los tiempos magnate de Ivan Yakovich, su colección había formado unos dos mil artículos. El día 14 de febrero de 1907, la colección fue traída a la Galería de arte de Leópolis y desde este momento el museo ha empezado su vida.

En el año 1914, para los fondos de galería fue comprado un local en la calle Stefanika. Durante de los años 1920-1930 para los fondos del museo eran comprados muchos cuadros de los pintores de Polonia. Durante de la Segunda Guerra Mundial desaparecieron muchos artículos.

Enlaces externos 

 Información sobre el museo (en polaco)
 Información sobre museo (en polaco)

Museos de Leópolis